Дорнье Do 26 — немецкая летающая лодка (дальний морской разведчик) времён Второй мировой войны. Разработан компанией Дорнье; первый полёт совершил в 1938 году. 

Экипаж 4 человека. 
Вооружение: одна 20-мм пушка МG-151 в носовой башне, по одному 7,9-мм пулемету МG-15 в двух боковых блистерах за крылом и на нижней установке за вторым реданом.

Создание 
Do 26 разрабатывался с 1936 года по заказу авиакомпании Люфтханза для эксплуатации на маршруте Лиссабон — Нью-Йорк.

Дизайн и описание 

Do 26 иногда называют «самым красивым летающим самолётом, когда-либо построенным». Он имел цельнометаллическую конструкцию. Фюзеляж был с одним килем, крылья были конфигурации «крыло чайки», внешние секции оснащались полностью убирающимся, подкрыльевыми поплавками, а нижняя часть корпуса оснащена фамильными боковыми поплавками-«жабрами» «Дорнье».

Его четыре двигателя, двухтактных оппозитно-поршневых дизеля Junkers Jumo 205C , были установлены тандемно в гондолах, которые были расположены на стыке между центропланом и консолями крыла. Вал заднего двигателя может отклоняться вверх на 10° при взлете и посадке, чтобы не допустить контакта между трехлопастным воздушным винтом и не создавать брызг воды перед винтами.

Хвостовое оперение было обычной конструкции, состоящее из горизонтального стабилизатора и одного, вертикальный плавника с руля.

Служба и боевое применение 
Два самолёта Do 26 эксплуатировались авиакомпанией Люфтханза, но после начала Второй мировой войны Do 26 были переданы люфтваффе. С 1940 года Do 26 участвовали в обеспечении высадки в Норвегии. В ходе этой кампании все самолёты были потеряны.

Летно-технические характеристики

См. также 
 Dornier Do 18
 Dornier Do 24

Ссылки
Dornier Do 26 в «Уголок неба»

Примечания

Гидросамолёты Второй мировой войны
Самолёты Германии
Летающие лодки
Морские разведывательные самолёты
Самолёты Dornier